Con il nome Ranieri del Monferrato si identificano:

Ranieri I del Monferrato (1075-1137), marchese del Monferrato dal 1100 al 1136;
  Ranieri del Monferrato (1162-1183), figlio di Guglielmo V, marchese del Monferrato, che sposò Maria Comnena (1152-1182), aspirando al trono di Bisanzio.